Gravenhorst ist der Name folgender Orte:

 Gravenhorst (Meine), Ortsteil der Gemeinde Meine, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Gravenhorst (Hörstel), Ortsteil der Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Gravenhorst, dortiges Kloster

Gravenhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gravenhorst (1684–1727), deutscher Theologe und Schulmann

 Christoph Julius Gravenhorst (1731–1794), deutscher Unternehmer und Chemiker, zusammen mit seinem Bruder Johann Heinrich Erfinder der Farbe „Braunschweiger Grün“
 David Gravenhorst, deutscher Theater-Regisseur und Schauspieler
 Fred Gravenhorst (1896–1977), deutscher Grafiker
 Friedrich Gravenhorst (1835–1915), deutscher Straßenbautechniker
 Georg Gravenhorst (1883–1967), deutscher Ministerialbeamter und Versicherungsmanager
 Hein Gravenhorst (* 1937), deutscher Künstler und Fotograf
 Heinrich Gravenhorst (1823–1898), deutscher Bienenzüchter
 Johann Heinrich Gravenhorst (1719–1781), deutscher Kaufmann und Chemiker, zusammen mit seinem Bruder Christoph Julius Erfinder der Farbe „Braunschweiger Grün“
 Karl Theodor Gravenhorst (1810–1886), deutscher Altphilologe, Lehrer und Übersetzer
 Tobias Gravenhorst (* 1962), deutscher Kirchenmusiker, Konzertorganist und Musikwissenschaftler
 Walter Gravenhorst (* 25. Juli 1898),  Vorsitzender des Gauggerichts Hannover-Ost,  SS-Sturmbannführer und  SD-Mitarbeiter

Siehe auch:
 Chemische Fabrik Gebrüder Gravenhorst,
 Grafenhorst
 Grauenhorst
 Grabenhorst
 Gravenhurst